Charissa (voornaam), een meisjesnaam
 Charissa (geslacht), een geslacht van vlinders